Современный период в отношениях между Марокко и Испанией в целом можно охарактеризовать как период «оттепели». Отношения между двумя государствами заметно улучшились после прихода к власти в апреле 2004 г. социалистов во главе с премьер-министром Испании Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. В период правления его предшественника Хосе Мариа Аснара, представителя Народной партии Испании, отношения между двумя государствами в целом характеризовались как нестабильные. В частности, в июле 2002 г. решение руководства Марокко оккупировать остров Лейла привело к эскалации конфликта между двумя государствами, который был разрешен лишь путём вмешательства госсекретаря США К. Пауэлла.

Улучшение отношений 
Новый премьер-министр Испании решил не только улучшить отношения с Марокко, но и сделать это африканское государство одним из ближайших союзников своего королевства. С учётом того, что два государства испытывали примерно одинаковые угрозы, Испании не было смысла пренебрегать развитием отношений со своим южным соседом. В попытке подчеркнуть изменение внешнеполитического курса, Родригес Сапатеро, Хосе Луис совершил свой первый визит в качестве премьер-министра Испании именно в Марокко. По его словам, высказанным в ходе встречи c марокканским руководством по поводу 50-летия возвращения короля Мухаммада V из изгнания, Марокко остается «приоритетным и стратегическим рынком для Испании». Он отметил, что объем взаимной торговли между двумя странами с 1998 г. возрос до 20 млрд. евро (€) и на Марокко приходится 34% всего африканского экспорта Испании. Премьер-министр обратил внимание и на туристическую отрасль, в которой произошли существенные сдвиги. Например, в 2004 г. Марокко посетили 300 тысяч испанских туристов, что на 40 % больше по сравнению с 2003 г. Испания также является вторым по рейтингу государством по количеству иностранных инвестиций, вложенных в Марокко. Х.Л. Сапатеро подчеркнул, что Марокко формирует для Испании «перспективу не только в области торговли, но и в стратегической, политической и культурной сферах», а партнерство между Марокко и Испанией является «образцом для всех стран Средиземноморья». В русле своей инициативы «Альянса цивилизаций», недавно поддержанной ООН, Х.Л. Сапатеро отметил, что «Испания и Марокко должны играть решающую роль для взаимного ознакомления с Магрибом, арабским и исламским миром».

Комиссия Ибн Рашид 
Необходимо отметить, что еще в 1996 г. была сформирована испано-марокканская министерская комиссия (так называемая Комиссия Ибн Рашид) — гражданская, неполитическая организация, деятельность которой направлена на рассмотрение вопросов, оказывающих влияние на испанское и марокканское общества. Однако её встречи не проводились из-за довольно напряженных отношений между Рабатом и Мадридом в период правления испанских правых. Монархи двух государств практически вдохнули в неё жизнь после визита короля Хуана Карлоса в Марокко весной 2005 г. Комиссия занимается вопросами культурного характера (в частности, вопросами распространения арабского и испанского языков в двух государствах), вопросами строительства культурных сооружений (Академии в Тетуане). В 2006 г. в Испании планируется организовать «Год Марокко», председательство над которым поручено члену «Комиссии Ибн Рашд» Сааду Аль-Кутейни. Кроме того, от комиссии исходят предложения, касающиеся других сфер сотрудничества, в том числе экономики и торговли. В настоящее время перед комиссией стоит задача поиска конструктивных и полезных инициатив и предложений, которые будут представляться правительствам двух государств, а также поиска решения проблем, несущих угрозу двум обществам .

Признания трагедии рифского населения северной части Марокко 
В июле 2005 г. «Объединённая социалистическая партия Каталонии — Жизнь» представила в испанский парламент проект с целью признания трагедии рифского населения северной части Марокко, которое подверглось воздействию химического оружия в период рифской войны в начале прошлого века. Инициатива партии Каталонии заслуживает одобрения и считается зародышевым шагом в нелегком пути, который предпринимают европейские страны с целью признания бедствий периода колониализма. Вместе с тем бытуют и иные взгляды на данную проблему. Так, некоторое время назад парламент Франции одобрил инициативу правых партий, прославляющих роль французского колониализма в исторических колониях. Из этого следует, что европейским странам присущи различные точки зрения относительно исторической оценки и толкования колониального периода. Нужно отметить, что на торжестве в честь годовщины возвращения из изгнания короля Марокко Мухаммада VI, состоявшемся в Рабате 16 ноября 2005 г., король Мухаммед VI заявил о своем стремлении усилить привилегированное партнерство между Францией, Испанией и Марокко «путём забвения колониального прошлого» .

Как Марокко, так и Испания противостоят угрозе неконтролируемой нелегальной миграции, которая в настоящее время достигла опасного уровня. Испания настаивает на том, чтобы Марокко приняло необходимые меры для ограничения потока африканских нелегальных мигрантов через морские пути. Тысячи африканских мигрантов ежегодно прибывают из Марокко в Испанию, преимущественно вплавь. 19 января 2006 года, в ходе своего первого за последние 25 лет визита в Марокко, испанский король Хуан Карлос особо отметил совместные усилия марокканских и испанских властей, благодаря которым в 2004 г. удалось на 20% по сравнению с 2003 г. снизить приток нелегальных мигрантов через Гибралтарский пролив.

Создание системы коллективной безопасности и обороны между пятью государствами арабского Магриба 
11 мая 2005 г. министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Моратинос предложил создать систему коллективной безопасности и обороны между пятью государствами арабского Магриба — Марокко, Ливией, Тунисом, Алжиром и Мавританией. По его словам, «экономическое сотрудничество стран Магриба формирует ядро для системы коллективной обороны». Он также отметил, что в перспективе данная система позволит наладить сотрудничество и с другими системами Средиземноморья, в том числе с блоком НАТО. Министр в первую очередь предложил странам Магриба обсудить вопросы координации и региональной интеграции собственных вооруженных сил, что в итоге должно привести к совместной оборонной политике. Этот призыв министра иностранных дел Испании к государствам Магриба свидетельствует о стремлении его страны сыграть основную роль в сближении государств арабского Магриба, а также между ними и Испанией с целью устранения взаимных разногласий и напряженности в отношениях. В первую очередь это затрагивает вопросы сближения точек зрения между Алжиром и Марокко с целью решения сахарской проблемы, которая является основным препятствием на пути реализации интеграции государств Магриба в различных сферах .

Миграция в Средиземноморском бассейне 
Миграция в Средиземноморском бассейне — давний феномен, однако в последнее время её размеры приняли угрожающий характер. Немаловажную роль в этом, как ни странно, сыграло усиление интеграционных тенденций в рамках Европейского союза, что послужило толчком к притоку африканских мигрантов на европейский континент. Согласно данным Системы контроля над миграцией, созданной в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 1999 г. численность иммигрантов в Испании составила 609 тыс. человек, из которых 111 тысяч (20%) были марокканцы. Доля марокканцев в трудовой силе Испании еще выше — около 40% всех иностранных рабочих и служащих . Поэтому вполне очевидно, что испанская сторона заинтересована в проведении марокканским руководством ряда интенсивных встреч с представителями соседних африканских стран для координации усилий по депортации нелегальных мигрантов. Марокко со своей стороны испытывает большие трудности в связи с идентификацией личности мигрантов, которые не желают возвращаться в родные африканские страны .

Испано-марокканское соглашение 
27 февраля 2004 г. было ратифицировано испано-марокканское соглашение, предусматривающее принятие марокканскими властями африканских нелегальных мигрантов, которые арестовываются правоохранительными органами на территории Испании. Марокко обязалось переправлять мигрантов, которые перешли территорию королевства на протяжении прошедших 12 лет с целью проникновения в глубокие районы Сахары. 30 сентября 2005 г. руководство Испании приняло решение о размещении армейской группировки численностью в 480 солдат на границах между испанскими анклавами Сеутой и Мелильей и марокканской территорией. Испанским солдатам было разрешено использовать резиновые пули, наручники и дубинки. После этого Марокко и Испания приняли «рабочий план», цель которого — противостоять потоку нелегальных мигрантов из Африки в направлении их стран. 10 октября 2005 г. в Рабате министры иностранных дел Испании и Марокко достигли взаимопонимания относительно трех положений этого плана:
 1) создать механизмы реализации совместного рабочего плана, требующего приложения усилий для предупреждения попыток мигрантов проникнуть на территории Сеуты и Мелильи;
 2) сотрудничать в расследованиях, касающихся смертей нелегальных мигрантов;
 3) вести борьбу с нелегальными мигрантами, вовлеченными в обострение ситуации. На сегодняшний день, Испанией уже приняты меры по перемещению нелегальных мигрантов со своей территории в Марокко с целью их временного сосредоточения в лагерях около городов Уджды и Танжера и дальнейшей переправки в африканские страны .

Международно-правовой статус Сахары 

Министерство иностранных дел Испании прилагает усилия для того, чтобы у страны не было «двух внешних политик» (в частности, политики, которой придерживается внешнеполитическое ведомство, и политики, проводимой активистами ряда гражданских обществ, движимых собственными побуждениями и интересами). Что касается проблемы Западной Сахары, то правительство Испании стремится к тому, чтобы диалог с Марокко строился на взаимоприемлемой основе и через официальные каналы. Оно придерживается мнения, что решение сахарского вопроса невозможно совершить за счет другой стороны. Лишь испанские правые, исходя из политических побуждений, склонны поддерживать стремления фронт ПОЛИСАРИО к отделению. В целом же, испанское правительство уже не склонно демонстрировать «послевыборный энтузиазм», играя посредническую роль между Марокко и Алжиром.

Испания и Марокко достигли определенного согласия относительно того, что решение сахарского вопроса должно быть выработано в рамках ООН. Так, испанское руководство не приняло «в штыки» инициативу, предложенную марокканским министром, уполномоченным по внешним делам Тейибом Фаси Аль-Фихри. Данная инициатива включает ряд новых политических рекомендаций, предусматривающих, в частности, возможность комбинации между формой самоуправления, предложенной Марокко, и проведением референдума о самоопределении сахарского народа. Министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Моратинос заявил о том, что «предложенная Рабатом форма самоуправления — один из шагов на этапе урегулирования сахарской проблемы».

В конце лета текущего года отношения между Марокко и Испанией несколько обострились в результате спора между оппозицией и правительством (правой Народной партией и левой Испанской социалистической рабочей партией). Ответственный за международные отношения в Народной партии Жорже Морагас использовал пребывание испанского короля в Нью-Йорке для того, чтобы потребовать от него включить в выступление перед делегатами ООН пункт о поддержке «борьбы сахарского народа» за обретение независимости и определение своей судьбы. Ранее, в ходе дебатов в испанском парламенте по сахарской проблеме, Народная партия Испании поддержала требования фронта ПОЛИСАРИО по отделению Западной Сахары от Марокко. Со своей стороны, ответственный за международные отношения в Испанской социалистической рабочей партии Тринидад Хименс указал Ж. Морагасу на то, что король Испании Хуан Карлос выполняет конституционную роль, которая требует комплиментарности внутренней и внешней политики и определяется нынешним правительством страны. Т. Хименс подчеркнул, что испанский король может отметить в своей речи перед ООН лишь то, что ему рекомендует центральное правительство в Мадриде.

В очередной «демонстрации потенциала» правых Испании, бывший испанский министр обороны Федерико Трио призвал к жесткому диалогу в отношениях между Мадридом и Рабатом. В своих воспоминаниях, в которых он описал свою деятельность на посту главы оборонного ведомства Испании в период между 2000 и 2004 гг., министр отметил, что Испании необходимо взаимодействовать с Марокко с позиции силы и сдерживания. По его убеждению, внешняя политика правительства Х. М. Аснара в период кризиса вокруг острова Лейла в 2002 г. олицетворяла «защиту чести отечества». Бывший министр обороны обвинил действующее правительство Испании в попустительстве Марокко в вопросе, касающемся нелегальной миграции, и выразил убеждение, что политика предыдущего правительства была «образцовой» моделью взаимоотношений с Марокко. Он также не преминул возложить на руководство Марокко ответственность за проникновение нелегальных мигрантов через марокканские анклавы Сеуту и Мелилью.

План Бейкера 

По словам министра иностранных дел Испании М. А. Моратиноса, испанское общество не имеет точного представления о марокканской позиции по сахарскому вопросу, так как испанцы считают, что Марокко не поддерживает принцип «самоопределения сахарского народа». М. А. Моратинос подчеркнул, что ответственные лица Марокко в ходе переговоров с ним сообщили о том, что поддерживают данный принцип. Показателем этого, по мнению министра иностранных дел Испании, является очередное продление МИНУРСОангл., которая с 1991 г. осуществляет контроль над прекращением ведения боевых действий между фронтом ПОЛИСАРИО и Марокко. Министр также заявил о том, что Испания и другие страны, заинтересованные в прекращении конфликта, поддерживают усилия противоборствующих сторон в поиске окончательного решения. Он отметил, что Испания со вниманием относится к предстоящим шагам, которые должен предпринять специальный посланник ООН в Западной Сахаре голландский дипломат Питер Ван Валсум. В частности, М. А. Моратинос выразил надежду, что предстоящий доклад П. В. Валсума в феврале 2006 г. определит общие контуры плана урегулирования и предложит окончательное решение конфликта, которое в любом случае должно осуществляться путём определения судьбы сахарского народа. Министерство иностранных дел Испании направило П. В. Валсуму официальное письмо с приглашением посетить Испанию в ходе его предстоящей поездки по странам Магриба .

18 октября с.г. министр иностранных дел Испании М. А. Моратинос призвал к «справедливому и определенному» урегулированию сахарской проблемы, основанной на воле народов. В ходе встречи с М. А. Моратиносом Питер Ван Валсум заявил о том, что Фронт Полисарио и Алжир поддерживают «План Бейкера», который предусматривает предоставление Западной Сахаре автономии на пятилетний срок с последующим проведением референдума по самоопределению сахарского народа .

В своем выступлении перед испанским парламентом 18 апреля текущего года премьер-министр Испании Х. Л. Сапатеро отметил, что совместная испано-марокканская комиссия намерена стабилизировать и укрепить отношения двух государств и предоставить возможность сотрудничества в различных сферах. По его словам, «одной из основных целей правительства социалистов после прихода к власти была активизация двусторонних отношений с Марокко». Он похвально отозвался о работе специальной рабочей группы, созданной с целью решения имеющихся проблем в сфере морского рыболовства в зоне между Канарскими островами и западными берегами Марокко, а также укрепления сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и проведения совместных спасательных операций .

Взаимные интересы Канарских островов, Марокко и Испании 
Взаимные интересы Канарских островов, Марокко и Испании тесно переплетены. Появившаяся в последнее время информация о наличии месторождений нефти в морской зоне между Канарскими островами и Марокко вынуждает нынешнее правительство Испании учитывать требования оппозиционной Народной партии Испании, которая настаивает на необходимости определения морских границ с Марокко. Согласно новому соглашению о морском рыболовстве, подписанному между Рабатом и Брюсселем в 2005 г. на 4-летний период, рыболовы с Канарских островов могут ловить рыбу в марокканских водах. Соглашение разрешает европейскому рыболовецкому флоту (состоящему в основном из испанских судов) возвратиться в водное пространство Марокко. В сентябре 2005 г. состоялась раздача лицензий на рыболовство испанским судам, которые направятся к территориальным водам Марокко с начала марта 2006 г. Ожидается, что большую выгоду получат суда из регионов Андалусии и Галисии (в Галисии рыболовецкая промышленность — наиболее развитая не только в масштабах Испании, но и в масштабах Европы).

Указанное соглашение о рыбной ловле вызвало протест фронта ПОЛИСАРИО, который потребовал от Европейского парламента его отмены . Руководство фронта считает, что Марокко не имеет права распоряжаться сахарской территорией и ратифицировать соглашение о морском рыболовстве с Европой. Со своей стороны, министр иностранных дел Испании М. А. Моратинос отметил, что Испания, как и ЕС, убеждена в том, что суверенитет Марокко частично распространяется на территорию Западной Сахары. Он охарактеризовал соглашение как очень важное и дополняющее соглашение о партнерстве между Марокко и ЕС в сфере рыбной ловли. 7 августа 2005 г. представитель Испании выступил с защитой ратификации ЕС соглашения с Марокко о морском рыболовстве в прибрежной зоне Западной Сахары.

Вступления Испании и Португалии в ЕЭС в 1986 г 
После вступления Испании и Португалии в ЕЭС в 1986 г. европейское объединение стало в какой-то мере самодостаточным в том, что касается сельскохозяйственной продукции. Цитрусовые, томаты, оливки, оливковое масло и вино, ранее экспортировавшиеся в Европу из стран Северной Африки, подверглись острой конкуренции со стороны испанских и португальских сельхозпроизводителей. Испания получило большой козырь в игре за доступ на европейский рынок: членство в ЕЭС . В настоящее время одним из проблемных вопросов в торговых испано-марокканских отношениях между двумя указанными странами остается импорт в Марокко испанских изделий из керамики и фаянса. В последние месяцы марокканские власти ввели запрет на импорт испанского фаянса под предлогом защиты отечественного товаропроизводителя. Вследствие этого решения в Испании разразилась настоящая политическая буря, так как Народная партия Испании стремилась использовать все проблемы в отношениях между Рабатом и Мадридом в собственных интересах. Особенное недовольство продемонстрировали испанские производители керамики и фаянса, которые пытаются добиться отмены специальных пошлин со стороны Рабата на импорт указанных изделий или отложить его как минимум до 2009 г. Испанское правительство также обеспокоено возможным ухудшением экономической ситуации в испанских анклавах Сеуте и Мелилье после полной отмены таможенных пошлин между Марокко и Европейским союзом.

Договоренность о начале строительства межконтинентального туннеля через Гибралтар от Танжера до Альхесиреса 
Следует отметить и наличие грандиозного транспортного проекта, который намерены реализовать два государства. Так, в январе 2005 г. между Марокко и Испанией была достигнута договоренность о начале строительства межконтинентального туннеля через Гибралтар от Танжера до Альхесиреса (по типу туннеля через пролив Ла-Манш). Данная идея появилась еще в 1970 г., однако получила право на реализацию лишь после прихода к власти в Испании социалистов. На настоящее время два государства уже провели предварительные работы по прокладке туннеля, затратив на эти цели 12 млн долл. США($). Предполагается, что большую часть расходов на реализацию проекта возьмет на себя Европейский союз.

Характеризация отношения между Испанией и Марокко 
В целом, характеризуя отношения между Испанией и Марокко в период пребывания у власти Испанской социалистической рабочей партии, следует отметить, что они носят стабильный характер и имеют тенденцию к развитию в различных сферах. Испанские «левые» использовали возможность реконструкции внешнеполитического курса с целью укрепления своего внутриполитического рейтинга и завоевания большего авторитета как у себя в стране, так и за её пределами. В дальнейшем следует ожидать активизации двусторонних связей между Испанией и Марокко, а также усиления координации между двумя государствами в контексте решения насущных региональных проблем.

Примечания

Ссылки 
 Morocco: Current Issues

Марокко
Испания